Wiro ist der Name eines heiliggesprochenen angelsächsischen Missionars, siehe Wera von Utrecht. 

Wiro ist der Familienname folgender Personen:
 Oleg Janowitsch Wiro (* 1948), russischer Mathematiker

WiRO steht für:
 Zeitschrift für Wirtschaft und Recht in Osteuropa, deutsche juristische Fachzeitschrift

WIRO steht für:
 WIRO Wohnen in Rostock, das größte kommunale Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern
 Wyoming Infrared Observatory, Sternwarte an der University of Wyoming

WIRO